Substrato – in linguistica, è una lingua che ne influenza un'altra, venendone poi soppiantata
 Substrato – in biologia ed ecologia, la base su cui sono inseriti piante o animali sessili
 Substrato – in chimica, la specie chimica osservata, che reagisce con un reagente
 Substrato – in biochimica, la molecola che viene modificata da un enzima
 Substrato – in catalisi eterogenea, sinonimo di catalizzatore
 Substrato – in geologia può indicare le rocce ricoperte dal suolo, da falde o da detriti
 Substrato – in elettronica, il materiale di base, necessario  per la realizzazione dei dispositivi a stato solido.

Pagine correlate 

 Sostrato

Altri progetti